Калараши () је округ у републици Румунији, у њеном јужном делу. Управно средиште округа је истоимени град, а битан је и град Олтеница.

Положај 

Округ Калараши је погранични округ ка Бугарској ка југу. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Јаломица (округ)
 ка истоку: Констанца (округ)
 ка западу: Ђурђу (округ)
 ка северозападу: Илфов (округ)

Природни услови 
Округ Калараши је у Влашкој и то у њеној ужој покрајини Мунтенији. Округ обухвата приобаље Дунава у Влашкој низији, који овај део Румуније одваја од Добруџе на истоку и Бугарске на југу. У крајње западном делу налази се ушће реке Арђеш. Округ има потпуно равничарски карактер.

Становништво 
Калараши спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. г. Румуни чине близу 95% окружног становништва, а остатак су углавном Роми, око 5%.

Спољашње везе 

 www.calarasi.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка